L'épreuve d'épée par équipes féminine des Jeux olympiques d'été 2012 de Londres se déroulera à l'ExCeL London, le .

Format de la compétition

Programme 
Tous les temps correspondent à l'UTC+1

Médaillées

Résultats

Phase finale

Matchs de classement 5-8

Notes et références

Sources 
La page de l'épreuve sur le site de Londres 2012
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Londres 2012

Epee par équipes feminine